Sinfonia n. 1 – sinfonia in do maggiore di Milij Alekseevič Balakirev
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in do maggiore Op. 21 di Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n. 1 – sinfonia di Leonard Bernstein, soprannominata Jeremiah
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in mi bemolle maggiore di Aleksandr Porfir'evič Borodi
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in do minore Op. 68 di Johannes Brahms
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in do minore di Anton Bruckner
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in do minore, op. 3, B. 9 di Antonín Dvořá, denominata Le campane di Zlonic
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in la bemolle maggiore, Op. 55 di Edward Elgar
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in re maggiore, Hoboken I/1, di Joseph Haydn 
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in re minore di Charles Ives
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in Re maggiore di Gustav Mahler
 Sinfonia n. 1 – sinfonia di Giuseppe Martucci
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in do minore, Op. 11 di Felix Mendelssohn
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in Do maggiore MH 23 (Perger 35, Sherman 1) di Michael Haydn
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in mi bemolle maggiore K 16 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in sol minore op. 7 di Carl Nielsen
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in Re maggiore op.25 di Sergej Sergeevič Prokof'ev, nota come Sinfonia Classica
 Sinfonia n. 1– sinfonia in re minore, Op. 13 fu composta da Sergej Vasil'evič Rachmaninov
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in mi minore, Op. 1 di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in fa maggiore, Op. 40 di Anton Grigor'evič Rubinštejn
 Sinfonia n. 1 – sinfonia di Camille Saint-Saëns
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in re maggiore D 82 di Franz Schubert
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in Si bemolle maggiore Op. 38 di Robert Schumann, denominata Primavera
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in mi minore di Jean Sibelius
 Sinfonia n. 1 – sinfonia Op. 26, in Mi maggiore di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin
 Sinfonia n. 1 – sinfonia di Michael Tippett
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in sol minore, op. 13, di Pëtr Il'ič Čajkovskij, denominata Sogni d'inverno
 Sinfonia n. 1 – sinfonia in Fa minore (Op. 10) di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič